Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego Dynamo Drezno.

Wykaz spotkań pucharowych

Bibliografia 
 

Dynamo Drezno
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach